Pokémon, une franchise créée par Satoshi Tajiri ;
Pokémon, un ensemble de jeux vidéo de rôle basé sur la franchise éponyme ;
Pokémon, une série télévisée d'animation japonaise basée sur la série de jeux vidéo Pokémon et sur une partie de la franchise Pokémon ;
Pokémon Go, un jeu vidéo mobile fondé sur la localisation massivement multijoueur utilisant la réalité augmentée.